Кайдаш Вадим Григорьевич (род.1971) — украинский астроном, специалист по спектрофотометрии и поляриметрии безатмосферных космических тел, директор НИИ астрономии Харьковского национального университета, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2010).

Биография 
Родился в Харькове. В 1988—1993 учился на физическом факультете Харьковского государственного университета им. А. М. Горького. В 1994—1997 учился в аспирантуре Харьковского университета, а в 1999 защитил кандидатскую диссертацию по теме «Прогнозирование химического состава и районирование поверхности видимого полушария Луны по данным оптических измерений».

С 1997 работает в НИИ астрономии Харьковского университета. В 2012 занял должность заведующего отделом дистанционного зондирования планет НИИ астрономии, а в 2014 был избран директором НИИ астрономии.

С 2014 года работает доцентом на кафедре астрономии и космической информатики ХНУ, преподает курсы «Математическое моделирование», «Информатика и программирование».

Научные результаты 
Вадим Кайдаш работал над определением состава лунных грунтов по данным миссии Клементина, исследовал оптические аномалии лунной поверхности по данным космических миссий Lunar Reconnaissance Orbiter (НАСА), SELENE (JAXA), Смарт-1 (ЄКА), а также по данным телескопических наблюдений. По данным космического телескопа Хаббл он делал поляриметрические исследования Марса и анализировал динамику облаков в марсианской атмосфере. Кроме того, он внес значительный вклад в теоретическое и экспериментальное исследование отражения света реголитом.

Награды и звания 
 Государственная премия Украины в области науки и техники (2010)
 Премия Международной академии астронавтики (в составе авторского коллектива) за лучшую научную публикацию (2010)

Примечания

Ссылки 
 Vadym G. Kaydash, Institute of Astronomy of Kharkiv National University
 Кайдаш Вадим Григорович, физический факультет ХНУ им. В. Н. Каразина
 Kaydash, Vadym, профиль в Scopus
 Vadym Kaydash, профиль в Google Scholar
 Stefan Weichert, Professors at Bombed Kharkiv University Struggle to Continue Their Work, The Scientist

Выпускники Харьковского университета
Сотрудники Харьковской обсерватории
Лауреаты Государственной премии Украины в области науки и техники
Астрономы по алфавиту